Alt Asir, regió de l'Aràbia Saudita (vegeu Regió d'Asir)
 Emirat d'Alt Asir, emirat que va existir entre 1801 i 1923 a la regió de l'Alt Asir.